Ganzhou (赣州) est une ville de la province du Jiangxi en Chine ;
 Le district de Ganzhou (甘州) est une subdivision administrative de la province du Gansu en Chine.

Homonymie de toponyme